Bricard ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Bricard (* 1966), französischer Schachspieler
 Raoul Bricard (1870–1943), französischer Mathematiker